Hokej na lodzie na Zimowej Uniwersjadzie 2009 odbył się w dniach 18 - 28 lutego w halach Hali sportowej Instytutu Wychowania Fizycznego i Hali hokeja na lodzie w Harbinie

Medale

Terminarz

Turniej mężczyzn

Zespoły

Składy

Grupa A

Grupa B

Miejsca 5-10

Półfinały

O trzecie miejsce

Finał

Turniej kobiet

Zespoły

Składy

Grupa A

Miejsca 5-6

Półfinały

O trzecie miejsce

Finał 

Uniwersjada
Zimowa Uniwersjada 2009
2009